Križevci so lahko:
 Križevci naselje v Občini Gornji Petrovci na Goričkem v Prekmurju
 Križevci pri Ljutomeru, naselje in sedež slovenske Občine Križevci
 Križevci, mesto na Hrvaškem v Koprivniško-križevski županiji
Križevci, hrvaška grkokatoliška škofija za področje Hrvaške, Slovenije in BiH
 Križevci (Araneidae), družina pajkov